Stati Uniti d'America
 Unionville – città della Contea di Union, Carolina del Nord
 Unionville – census-designated place della Contea di Tift, Georgia
 Unionville – città della Contea di Appanoose, Iowa
 Unionville – villaggio della Contea di Tuscola, Michigan
 Unionville – città della Contea di Putnam, Missouri
 Unionville – località della Contea di Pershing, Nevada
 Unionville – villaggio della Contea di Orange, New York
 Unionville – borough della Contea di Centre, Pennsylvania
 Unionville – census-designated place della Contea di Bedford, Tennessee